Місто — великий населений пункт

У культурі 
 «Місто» () — роман Кліффорда Сімака
 «Місто» — роман Валер'яна Підмогильного
 «Місто» (2007) — пісня\сингл гурту «Мері» з альбому «Мерідіани».

Фільми 

 «Місто» — радянський художній фільм 1990 року
 «Місто» (2010) () — американський кримінальний трилер Бена Аффлека.